Den jyske hest kan henvise til

 Jysk hest, en hesterace
 Den Jyske Hingst, en skulptur i Randers